IBW steht als Abkürzung für:
 Infektiöse Bauchwassersucht, siehe Frühlingsvirämie der Karpfen
 Innenbogenweiche, eine Eisenbahnweiche mit zwei Strängen, die beide in dieselbe Richtung gebogen sind, siehe Weiche (Bahn)#Einfache Weichen
 Institut für Bauwirtschaft, siehe Universität Kassel#Einrichtungen und Institute (Auswahl)
 Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, österreichisches Forschungsinstitut
 Islamisches Bildungswerk e.V.

ibW steht für:
 ibW Höhere Fachschule Südostschweiz, eine Einrichtung des Tertiären Bildungsbereichs in der Bündner Kantonshauptstadt Chur

Abkürzung